

Personnalités 

 Annelvira Ossoli (1936-1995), religieuse et infirmière, vénérable ;
  (1821-1850), officier patriote italien.

Institutions et bâtiments 
 Palais Cavalieri Ossoli, palais dans le quartier du transtévère, à Rome ;
 , palais dans le quartier de Regola, à Rome ;
 , club politique féminin aux États-Unis.